Антанта ( — „слога”, „споразум”) се може односити на:

 Срдачна антанта
 Тројна антанта
 Савезници у Првом светском рату
 Мала Антанта
 Балтичка антанта
 Балканска антанта (Балкански пакт (1934))